La Lande kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Lande-sur-Eure, departementet Orne i regionen Normandie, 
 La Lande-Saint-Siméon, departementet Orne i regionen Normandie, 
 La Lande-Patry, departementet Orne i regionen Normandie, 
 La Lande-de-Fronsac, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,